Bailarina española puede referirse a:

 Una bailarina de nacionalidad española, de cualquier especialidad de danza.
 Una bailarina de cualquier nacionalidad, cuya especialidad es la danza española.
 Un molusco del suborden de los nudibranquios, Hexabranchus sanguineus, que recibe el nombre vulgar de bailarina española.

Notas